

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11
 Koło Szosy – część wsi Bukowa Wielka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Koło Szosy – część wsi Wójcina w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Mędrzechów
 Koło Szosy – część wsi Poradów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Koło Szosy – część wsi Bystrowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica
 Koło Szosy – część wsi Partynia w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Koło Szosy – część wsi Żerniki Górne w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Koło Szosy – część wsi Barycz w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Koło Szosy – część wsi Gołębiów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Koło Szosy – część wsi Polesie Mikułowskie w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Koło Szosy – część wsi Lenarczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie
 Koło Szosy – część wsi Gilów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn